Hem Ljuva Hem kan syfta på:

Hem, ljuva hem (TV-serie) – svensk TV-serie från 1978
Hem ljuva hem (tidning) – inredningstidning grundad 1999
Hem ljuva hem (1997) – svensk animerad kortfilm från 1997
Hem ljuva hem (film) – svensk långfilm från 2001 i manus och regi av Dan Ying